Geschäftsordnung des Bundesrates bezeichnet die Geschäftsordnung einer Länderkammer:
Geschäftsordnung des Bundesrates (Deutschland), Geschäftsordnung der deutschen Länderkammer
Geschäftsordnung des Bundesrates (Österreich), Geschäftsordnung der österreichischen Länderkammer